Джос:
 Джос — город в Нигерии.
 Джос — плато в Нигерии.